La Polska Liga Siatkówki 2012-2013 si è svolta dal 29 settembre: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club polacche e la vittoria finale è andata per la sesta volta, la seconda consecutiva, all'Asseco Resovia.

Regolamento
La competizione prevede che le dieci squadre partecipanti si affrontano in gare di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare le prime otto squadre si qualificano per i play-off scudetto; non sono previste retrocessioni.

Squadre partecipanti

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Quarti di finale

Semifinali

Finali

Play-off 5º posto

Semifinali

Finale

Finale 9º posto

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2012
Pallavolo nel 2013
 2012-2013